Дрюс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дрюс, Андреа (род. 1993) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка.
  (род. 1966) — канадский хоккеист.
 Дрюс, Джордж Клэридж (1850—1932) — английский ботаник и химик-фармацевт, мэр Оксфорда в 1900 году.
  (1939—2015) — британский композитор и музыковед.